Beagle může znamenat:

 Bígl – název psího plemene.
 HMS Beagle – loď na níž se plavil Charles Darwin (pojmenovaná podle psího plemene)
 Další plavidla Royal Navy pojmenovaná Beagle viz HMS Beagle (rozcestník)
 Beagle (průliv) – kanál na jižním konci Jižní Ameriky poblíž Magalhãesova průlivu pojmenovaný podle HMS Beagle, která ho dvakrát zkoumala
 Beagle (záliv) – záliv, na jehož pobřeží leží australské město Darwin, pojmenovaný podle HMS Beagle, která ho zkoumala v roce 1839 
 Beagle 2 – britský přistávací modul sondy Mars Express pojmenovaný podle HMS Beagle. Ztracen na Marsu při nepodařeném přistání 25. prosince 2003.
 Sovětský bombardér Iljušin Il-28 byl v kódu NATO označován jako Beagle
 Beagle Aircraft – bývalý britský letecký výrobce
 Beagle (software) – desktopový vyhledávací systém pro GNU/Linux
 Beagle (kráter) – kráter na Marsu prozkoumaný vozítkem Opportunity
 Peter S. Beagle – spisovatel fantasy